Avenida de América puede referirse a:

 La Avenida de América, en Madrid (España).
 La Estación de Avenida de América del Metro de Madrid (España).
 El Intercambiador de Avenida de América, complejo formado por la estación homónima y un terminal de autobuses.
 La Avenida de Las Américas en Bogotá (Colombia).
 La Sexta Avenida en Nueva York (EE.UU.), Avenue of the Americas es su nombre oficial.
 Avenida de América, serie de televisión emitida en Televisión de Galicia en 2002.